Bravo lehetséges jelentései:

 Bravo, brit televízióadó 1985 és 2011 között
 Bravo, spanyol könnyűzenei együttes
 Bravo, ifjúsági magazin
 Fiat Bravo, Fiat-modell

Hasonló nevek 

 Bravos (egyértelműsítő lap)

Egyértelműsítő lapok